

Монтаг'ю — місто, штат Каліфорнія
 Монтаг'ю — місто, штат Массачусетс
 Монтаг'ю — місто, штат Мічиган
 Монтаг'ю — місто, штат Нью-Йорк
 Монтаг'ю Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Монтаг'ю — переписна місцевість, штат Техас